Strohhof steht für Ortsteile in Bayern:

 Strohhof (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein
 Strohhof (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting
 Strohhof (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting
 Strohhof (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf
 Strohhof (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut

 Strohhof (Gemeinde Kirnberg), Ortschaft in Kirnberg an der Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich